E-класс или Сегмент E () — класс легковых автомобилей согласно классификации Европейской комиссии, второй по величине габарита из классов автомобилей, соответствует бизнес-классу. В 2017 году доля продаж машин E-класса составляла 3% от европейского рынка. Большая часть подобных автомобилей имеет кузов типа «седан», но есть модели и с кузовом типа «универсал».

Текущий модельный ряд 
Три наиболее продаваемые машины E-класса в Европе — Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 и Audi A6.

Американская и европейская классификации 
Приблизительным аналогом европейского E-класса является американский класс  с кузовом «седан», особенно . Наиболее соответствующие этому примеры — BMW G30 и Volvo S90. Вместе с тем этот класс может соответствовать и D-классу: именно ему чаще сопоставляют большой семейный автомобиль Toyota Camry.

Продажи в Европе 
В таблицу ниже включены не только автомобили E-класса, но и некоторые автомобили F-класса (Chrysler 300).

Примечания 

Европейская классификация автомобилей